Carlos Heller puede estar referido a:
Carlos Salomón Heller, empresario, político y dirigente deportivo argentino (n.1940);
Carlos Alberto Heller, empresario y dirigente deportivo chileno (n.1962).